A 22. század a 2101-től 2200-ig tartó éveket foglalja magába.

Csillagászati előrejelzések 
 2141 – holdfogyatkozás figyelhető meg.
 2117-ben és 2125-ben a Vénusz átvonul a Nap előtt.
 2133 – A Vénusz december 3-án eltakarja a Merkúrt.
 2134 – A Halley-üstökös visszatér a belső Naprendszerbe.
 2177 – A Plútó megteszi a felfedezését követő első teljes periódusát a Nap körül.

Érdekességek 
 A FAT fájlrendszer 2107. december 31-éig működik.
 2160. március 17-én Szent Patrik napja nagyhétre esik, és ezért a szokásos ünnepségeket nem lehet megtartani. Ez utoljára 2008-ban fordult elő.
 2198 körül a Vanguard–1, a világ negyedikként felbocsátott műholdja 240 évnyi keringés után visszazuhan a Földre.

A 22. század a sci-fiben 
 2151–2161 Az Enterprise (NX-01) felfedezőútjai
 2161 A Star Trekben ekkor alapítják a Bolygók Egyesült Föderációját.

Évek és évtizedek 

Megjegyzés: A huszonkettedik század előtti és utáni évek dőlt betűvel írva.

Jegyzetek 

22